Антуан-Жан Мари Тевенар (; 7 декабря 1733, Сен-Мало — 9 февраля 1815, Париж) — французский морской офицер и политик, вице-адмирал. Морской министр Франции c 17 мая 1791 по 18 сентября 1791.

Биография 
Принимал участие в семилетней войне и войне за австрийское наследство и войне за независимость Соединенных штатов Америки. Похоронен в Парижском Пантеоне.

Морские министры Франции
Родившиеся в 1733 году
Умершие в 1815 году
Похороненные в парижском Пантеоне
Родившиеся в Сен-Мало
Умершие в Париже
Военные Франции XVIII века
Члены Охранительного сената
Члены-корреспонденты Французской академии наук